Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) ist ein regionaler, wohnungswirtschaftlicher Prüfungs- und Interessenverband.

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) vertritt über 300 Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. In ihren Wohnungen leben rund 1,4 Millionen Menschen.

Der VNW wurde am 2. November 1900 in Ellerbek bei Kiel von den Baugenossenschaften Schleswig-Holsteins gegründet, damals noch als Verband schleswig-holsteinischer Baugenossenschaften mit Sitz in Kiel. Erster Verbandsdirektor wurde Peter Christian Hansen, der sich maßgeblich für eine Vereinigung der Wohnungsbaugenossenschaften eingesetzt hatte.

Der VNW hat  seinen Sitz in Hamburg sowie Geschäftsstellen in Kiel und Schwerin. Er ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V (GDW) und in der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.

Weblinks 
 Internetpräsenz des Vereins

Einzelnachweise 

Wohnungsmarkt
Verein (Hamburg)